Субпрефектура Се () — одна из 31 субпрефектур города Сан-Паулу, размещена в центральной части города. Общая площадь 26,2 км². Численность населения — 346 512 жителей.

В составе субпрефектуры Се 8 округов:
 Се (округ Сан-Паулу (Sé)
 Бела-Виста (Bela Vista)
 Бон-Ретиру (Bom Retiro)
 Камбуси (Cambuci)
 Консоласан (Consolação)
 Либердади (Liberdade)
 Република (República)
 Санта-Сесилия (Santa Cecília)

См. также 
 Архиепархия Сан-Паулу
 Сантос (футбольный клуб)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт субпрефектуры

Се